Die Oracle Challenger Series – Newport Beach 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport Beach. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 22. bis 28. Januar 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Newport Beach 2018 fand vom 20. bis 21. Januar 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Newport Beach